La província de Nùgoro () és una província que forma part de la regió de Sardenya dins Itàlia. La seva capital és Nùgoro.

Limita al nord amb les províncies de Sàsser, a l'oest amb la província d'Oristany, i al sud amb la de Sardenya del Sud.

Té una àrea de 5.638,06 km², i una població total de 212.477 hab. (2016). Hi ha 74 municipis a la província.

Modificacions territorials 
Després de la llei regional n. 9 del 2001 i les successives integracions, s'ha fet un nou repartiment territorial de la regió autònoma de Sardenya que ha provocat l'augment de les quatre províncies tradicionals a vuit. Les modificacions han resultat efectives el maig de 2005, i que han suposat per a la província de Nùgoro les següents modificacions:

ha perdut 23 municipis, que han constituït la nova província d'Ogliastra,
ha perdut 13 municipis, que han estat integrats a la província de Càller,
ha perdut 10 municipis, que han estat integrats a la província d'Oristany,
ha perdut 2 municipis, que han estat integrats a la nova província d'Òlbia-Tempio.

El 2016, degut amb la nova ordenació regional de l'illa de Sardenya, tots el municipis que van passar a la província d'Ogliastra, exepte Seui que passà a la província de Sardenya del Sud, van tornar a la província de Nùgoro.

Principals municipis

Referències